Partito dei Socialisti della Repubblica di Moldavia – partito politico moldavo
Partito dei Socialisti di Catalogna – partito politico catalano, federato al Partito Socialista Operaio Spagnolo
Partito dei Socialisti di Lituania – partito politico lituano, confluito nel Fronte Popolare Socialista
Partito dei Socialisti e dei Democratici – partito politico sammarinese
Partito Democratico dei Socialisti del Montenegro – partito politico montenegrino